Bogan ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald F. Bogan (1894–1973), US-amerikanischer Vizeadmiral der United States Navy und Marinepilot
 Louise Bogan (1897–1970), US-amerikanische Dichterin und Literaturkritikerin
 Lucille Bogan (1897–1948), US-amerikanische Vaudeville- und Bluessängerin, Songwriterin und Gitarristin

im NRHP gelistete Objekte:
 Bogan Archeological Site, in Junction City, Kansas, ID-Nr. 73000756
 Bogan Boarding House, in Park City, Utah, ID-Nr. 84000154
 Bogan Cabin, in Bella Vista, Arkansas, ID-Nr. 87002352